Ре́мбатская волость () — одна из двадцати территориальных единиц Огрского края Латвии. Административным центром волости является село Рембате.

Ссылки 
 Официальный сайт Кегумского края

Примечания